У Вікіпедії існує кілька варіантів значення Шенандоа:

Шенандоа (округ Вірджинія), округ (графство) у штаті Вірджинія
 Шенандоа — місто, штат Айова
 Шенандоа — місто, штат Пенсільванія
 Шенандоа — місто, штат Техас
 Шенандоа — місто, штат Вірджинія
 Шенандоа — переписна місцевість, штат Луїзіана

 Шенандоа — річка у штаті Вірджинія і Західна Вірджинія
 Шенандоа — національний парк, який займає частину хребта Блу-Ридж в Аппалачах у штаті Вірджинія.

Інші значення 
 Армія Шенандоа (Конфедерати), армія конфедератів під час Громадянської війни в Америці
 Шенандоа (вид бороди), доволі популярний вид бороди у 19-20 століттях